Raymond Jeener
 Jean-Luc Jeener